Alexander Peya e Nicole Melichar erano i detentori del titolo, ma Peya ha deciso di non partecipare. Melichar ha fatto coppia con Bruno Soares, perdendo nei quarti di finale contro Matwé Middelkoop e Zhaoxuan Yang.

In finale Ivan Dodig e Latisha Chan hanno sconfitto Robert Lindstedt e Jeļena Ostapenko con il punteggio di 6-2, 6-3.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye pertanto iniziano direttamente dal secondo turno.

  Bruno Soares /  Nicole Melichar (quarti di finale)
  Jean-Julien Rojer /  Demi Schuurs (secondo turno)
  Mate Pavić /  Gabriela Dabrowski (terzo turno)
  John Peers /  Zhang Shuai (terzo turno)
  Wesley Koolhof /  Květa Peschke (semifinale)
  Nikola Mektić /  Alicja Rosolska (terzo turno)
  Máximo González /  Xu Yifan (secondo turno, ritirati)
  Ivan Dodig /  Latisha Chan (campioni)

  Neal Skupski /  Chan Hao-ching (secondo turno)
  Michael Venus /  Katarina Srebotnik (secondo turno)
  Édouard Roger-Vasselin /  Andreja Klepač (terzo turno)
  Franko Škugor /  Raluca Olaru (quarti di finale)
  Rohan Bopanna /  Aryna Sabalenka (secondo turno)
  Fabrice Martin /  Raquel Atawo (secondo turno)
  Roman Jebavý /  Lucie Hradecká (ritirati)
  Divij Sharan /  Duan Yingying (secondo turno)

Clicca sul numero di testa di serie della coppia per visualizzare la loro sezione di tabellone

Riserve 

  Andrés Molteni /  Makoto Ninomiya (secondo turno)
  Philipp Oswald /  Monique Adamczak (secondo turno)

  Benoît Paire /  Xenia Knoll (ritirati)

Wildcard 

  Jay Clarke /  Cori Gauff (primo turno)
  Scott Clayton /  Sarah Beth Grey (primo turno)
  Evan Hoyt /  Eden Silva (quarti di finale)

  Jonny O'Mara /  Naomi Broady (primo turno)
  Joe Salisbury /  Katy Dunne (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Torneo di Wimbledon 2019